Михаил Фёдорович Бушмелёв () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился на Воткинском заводе в 1903 году. Член ВКП(б).

С 1917 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1917—1950 гг. — курьер, кочегар, помощник машиниста, табельщик, счетовод, слесарь, производственный мастер и студент-практикант на Мотовилихинском заводе, механик цеха, заместитель начальника цеха, начальник цеха, главный механик управления капитального строительства завода № 172 им. Молотова, председатель Молотовского горисполкома, главный механик, начальник монтажных работ управления капитального строительства завода № 172 им. Молотова, председатель Молотовского райисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

Ссылки 
 Бушмелев

Председатели Пермского горисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Персоналии:Мотовилихинские заводы